Čao-jüan může být

 Čao-jüan (Chej-lung-ťiang) – okres v městské prefektuře Ta-čching v provincii Chej-lung-ťiang
 Čao-jüan (Šan-tung) – městský okres v městské prefektuře Jen-tchaj v provincii Šan-tung